Старая почта (Poşta Veche, Пошта Веке) — местность на севере столицы Молдавии — Кишинёва.

Соседствует на востоке — с Рышкановкой, на юге — с улицей Петриканской, на западе — с Петриканами, на юго-востоке с Вистерниченами. Название получила от бывшей почтовой станции. Известна как поселение с начала XIX века. В начале XX века стала предместьем Кишинёва. В 1912 году здесь было 147 дворов и 607 жителей.

География Кишинёва